MQD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maquinchao (Argentina)